Amerikai Egyesült Államok
Cedro, statisztikai település Új-Mexikó államban
 Brazília
Cedro, község Ceará államban
Cedro, város Pernambuco államban
egyéb
Cedrela (Cedro), lombos fa